Rangkasbitung kan syfta på:

Indonesien 

 Kecamatan Rangkasbitung, distrikt, Banten, 
 Rangkasbitung (ort i Indonesien), Banten,